Сезон 2001 стал для ЦСКА 10-м в Чемпионате России по футболу. Сезон стал отправной точкой нового этапа истории клуба. В феврале президентом команды стал предприниматель Евгений Гинер. С его именем связаны многочисленные последующие победы клуба на российской и европейской аренах.

Тренером остался Павел Садырин, однако в октябре ушел в отставку по состоянию здоровья, а в декабре того же года скончался. Клуб закончил чемпионат на 7-м месте.

Чемпионом России стал в девятый и шестой раз подряд московский «Спартак».

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Зима

Лето

Ушли из клуба

Зима

Лето

Соревнования

Премьер-Лига

Результаты турнира

Результаты

Турнирная таблица

Кубок России 2001/02

1/16 финала

1/8 финала 

Матч 1/4 финала прошел в 2002 году

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Примечания 

2001